Die JPMorgan Chase Open 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in der Vorstadt Carson, Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 5. bis 13. August 2006 statt.

Im Einzel gewann Jelena Dementjewa gegen Jelena Janković mit 6:3, 4:6 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez mit 6:3 und 6:4 gegen Daniela Hantuchová / Ai Sugiyama.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Carson (Kalifornien)